Liste non exhaustive de marathons organisés à travers le monde :

Tableau détaillé

Statistiques 

Ci-dessous, un tableau reprenant le nombre moyen de marathons organisés dans le monde et le nombre de coureurs (moyenne par décennie)

Source: Association Off Road Racing Statisticians

Autres 
 Great Tibetan Marathon
 Marathon du bout du monde
 Marathon de Punta Arenas, Chili
 Marathon de Jérusalem
 Marathon Touraine Loire Valley - Au sein de la zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO ; Première édition en .

Événement unique 
 Le Solar Eclipse Marathon a été couru le  à Port Douglas, Australie. L'éclipse totale du soleil s'est fait à 6 heures 38 minutes et 4 secondes (durée totale : 2 minutes et 5 secondes). Le départ du marathon a été donné dès l'apparition des premiers rayons de soleil.

Voir aussi

Articles connexes 
 IAAF Road Race Label Events
 Liste de semi-marathons

Liens externes 
  Association Off Road Racing Statisticians
  / Marathons européens

Marathon
Marathons